Zangrandi est un nom de famille d'origine italienne notamment porté par :

Par ordre alphabétique
  (1921–1993), aviateur et général italien ;
  (1910–1988), résistante et romancière italienne ;
 Ruggero Zangrandi (1915–1970), journaliste, écrivain et historien italien ;
  (née en 1970), actrice brésilienne.

Notes et références 

Homonymie de patronyme italien